A palavra inglesa Skyline refere-se ao horizonte artificial que a estrutura geral de uma cidade gera, ou, em português, panorama urbano.

Skyline também pode se referir a:

Lugares 
Estados Unidos
Skyline (Alabama)
Skyline (Minnesota)

Entretenimento 
Skyline (filme)
Skyline Pigeon

Outros usos 
Nissan Skyline

Desambiguação